Tympallopatrum är ett släkte av skalbaggar. Tympallopatrum ingår i familjen vattenbrynsbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Vattenbrynsbaggar
Tympallopatrum